Kazachs curlingteam (mannen)
Kazachs curlingteam (vrouwen)
Kazachs curlingteam (gemengd)
Kazachs curlingteam (gemengddubbel)